Schallbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Schallbach, Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schallbach (Gemeinde Hofkirchen), Katastralgemeinde von Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Gewässer:
 Schallbach (Teufelsbrünnle), linker Zufluss des Teufelsbrünnles (zum Feuerbach, zum Oberrhein) bei Maugenhard, Gemeinde Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schallbach (Waldmichelbach), linker Zufluss des Waldmichelbachs in Michelfeld, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-WÜrttemberg

Siehe auch:
 Schalbach
 Schellbach
 Schwallbach